34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків відбувся у Мерсіні, Туреччина, з 9 по 13 грудня 2020 року.

34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків мав пройти у Баку, Азербайджан, з 27 травня по 31 травня 2020 року та стати останнім для європейських гімнастів кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія, однак, 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу було прийнято рішення скасувати чемпіонат Європи у травні 2020 року. Розглядалась можливість перенесення турніру на другу половину 2020 року, однак, до моменту нормалізації ситуації у світі остаточне рішення не ухвалювали.

У червні виконавчий комітет Європейської гімнастики встановив проведення 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків з 9 по 13 грудня 2020 року. Формат змагань, в тому числі порядок кваліфікації на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, мав зберігатися без змін. Проте 5 жовтня 2020 року виконавчий комітет Європейської гімнастики переніс проведення 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків з Баку, Азербайджан, до Мерсіна, Туреччина, через відсутність можливості Азербайджану організувати турнір (офіційна версія - коронавірус). Враховуючи поточну ситуацію з пандемією коронавірусу, провести олімпійську кваліфікацію в рамках 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків не є можливим, тому 34-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків було вирішено провести з 9 по 13 грудня 2020 року року в м. Мерсін, Туреччина, але без проведення олімпійської кваліфікації.

Відмова від участі в турнірі 
Через пандемію коронавірусу вирішили відмовитись від участі в турнірі збірні Німеччини, Нідерландів, Франції.

Олімпійські ліцензії 
Серед європейських гімнастів останні дві індивідуальні олімпійські ліценції на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, але не більше однієї на країну, будуть розіграні в багатоборстві. У зв'язку з тим, що програма 34-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків не передбачає проведення фіналу багатоборства, то результати встановлюються за підсумками кваліфікації. Індивідуальні ліцензії отримають дві країни, гімнасти яких займатимуть дві вищі позиції серед гімнастів, що не мають олімпійської ліцензії, та тих гімнастів, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. Країни, які мають командну олімпійську ліцензію та дві індивідуальні ліцензії за підсумками серії етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики, в розподіленні олімпійських ліцензій на чемпіонаті Європи участь не беруть.↵Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства є неіменною та надається Національному олімпійському комітету країни.

Багатоборство (за підсумками кваліфікації)

Чоловічі результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Юніорські результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість (за підсумками кваліфікації)

Багатоборство

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина 

Результати кваліфікації

Чоловіки

Посилання 
 https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16368#loaded

Спортивна гімнастика
Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2020
2020 у Туреччині
Грудень 2020